Nodaway Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Nodaway Township (Adams County, Iowa)
 Nodaway Township (Page County, Iowa)
 Nodaway Township (Taylor County, Iowa)
 Nodaway Township (Andrew County, Missouri)
 Nodaway Township (Holt County, Missouri)
 Nodaway Township (Nodaway County, Missouri)